Rio Negro bzw. Río Negro (portug. bzw. span. für „schwarzer Fluss“) bezeichnet:

folgende Gewässer:
 Rio Negro (Amazonas), Nebenfluss des Amazonas
 Río Negro (Abuná), Nebenfluss des Río Abuná in Bolivien
 Río Negro (Atlantischer Ozean), Fluss zum Atlantischen Ozean in Argentinien
 Río Negro (Cochabamba), Fluss in Bolivien
 Rio Negro (Mato Grosso), linker Nebenfluss des Río Paraguay im Pantanal, Brasilien
 Rio Negro (Rio Iguaçu), Fluss im Süden Brasiliens, Grenzfluss zwischen den Bundesstaaten Paraná und Santa Catarina
 Río Negro (Río Mayo), Fluss in der Provinz Rioja (Peru)
 Río Negro (Kolumbien), Fluss in Kolumbien
 Río Negro (Río Paute), Nebenfluss des Río Paute in Ecuador 
 Río Chixoy (Río Negro), ein Fluss in Guatemala
 Río Negro (Mexiko), ein Fluss in Oaxaca
 Río Negro (Mittelamerika), Grenzfluss zwischen Honduras und Nicaragua
 Río Negro (Paraguay), Grenzfluss zwischen Paraguay und Bolivien, rechter Nebenfluss des Río Paraguay 
 Río Negro (Río Santa), Nebenfluss des Río Santa in Peru
 Rio Negro (Spanien), Fluss in Spanien
 Río Negro (Uruguay), Nebenfluss des Río Uruguay

folgende Verwaltungseinheiten:
 Provinz Río Negro, eine Provinz in Argentinien
 Río Negro (Pando), eine Gemeinde im Departamento Pando in Bolivien
 Departamento Río Negro, ein Departamento in Uruguay
 Rio Negro (Mato Grosso do Sul), eine Stadt in Brasilien
Rio Negro (Paraná), eine Stadt in Brasilien
 Río Negro (Satipo), eine Stadt in der Provinz Satipo in Peru
 Río Negro (Chile), eine Gemeinde in der Region Los Lagos in Chile
 Río Negro (Venezuela), eine Gemeinde in Venezuela

folgende Region:
 Rio-Negro-Schutzgebiet, ein Naturschutzgebiet in Brasilien

folgende Objekte:
 Rio Negro (Schiff), ein Containerschiff der Rio-Klasse der Reederei Hamburg Süd
 Rio Negro (Schiff, 1905), ein Kombischiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Rio Negro (Zeitung), eine argentinische, spanischsprachige Zeitung 

Siehe auch:
 Rionegro (Begriffsklärung)